Alevras ist der Familienname folgender Personen:
 Panagiotis Alevras (* 1969), griechischer Segler
 Stavros Alevras (* 1970), griechischer Segler